Molodjožnaja () má více významů:

stanice metra
 Molodjožnaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Arbatsko-Pokrovské lince
 Molodjožnaja (stanice metra v Minsku) – stanice metra v Minsku v Bělorusku

Původní názvy, dnes nepoužívané:

 Gjandžlik (stanice metra v Baku) – původní název stanice metra Gjandžlik v Baku v Ázerbájdžánu
 Jeritasardakan (stanice metra v Jerevanu) – původní název stanice metra Jeritasardakan v Jerevanu v Arménii

výzkumná stanice
 Molodjožnaja (výzkumná stanice) – ruská stálá vědecká výzkumná stanice na Antarktidě, na pobřeží Enderbyho země.